Metal Rendez-vous () — четвёртый студийный альбом швейцарской хард-рок группы Krokus, выпущенный 30 июня 1980 года. Этот альбом стал дебютным для вокалиста Марка Стораче в составе группы. Первая композиция альбома — «Heatstrokes», достигла первого места в британском хеви-метал чарте и вместе с песнями «Bedside Radio» и «Tokyo Nights» открыла группу для слушателей в Великобритании и США. В Швейцарии альбом стал четырёх платиновым. Общие продажи по всему миру составили более трёх миллионов копий.

Список композиций

Участники записи 
Члены группы
  — вокал;
 Томми Кифер — гитара;
  — гитара;
  — бас-гитара;
 Фредди Стеди — ударные.

Приглашённые музыканты
 Юрг Негели — клавишные.

Технический персонал
 Мартин Пирсон — продюсер, инженер.
 Юрг Негели — инженер,
 Урсли Вебер — инженер.
 Пол Грау — оформление обложки.

См. также 
 Дискография Krokus

Примечания

Ссылки 
  Слушать альбом на сервисе Яндекс.Музыка
 Metal Rendez-vous на официальном сайте группы Krokus

Krokus
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы Ariola Records
Альбомы Arista Records